Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1940 war ein Tenniswettbewerb in Quebec-Stadt.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 The Montreal Gazette, Ausgaben vom 9., 11.–13. und 15. Juli 1940, Windsor Daily Star, Ausgabe vom 10. Juli 1940, jeweils auf news.google.com/newspapers

Anmerkungen 

Tennisturnier in der Stadt Québec
Tennisturnier 1940